Laïla Marrakchi (née en 1975), réalisatrice marocaine. 
 Karim Marrakchi (né en 1959), artiste peintre et architecte marocain.
 Yousri Marrakchi (né en 1982), journaliste, présentateur télévision et commentateur sportif marocain.